Dedenroth ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Hermann von Dedenroth (1829–1887), deutscher Schriftsteller
 Friedrich von Dedenroth (1786–1850), preußischer Generalleutnant